Федотовская — название населённых пунктов в России:

 Федотовская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Федотовская — деревня в Котласском районе Архангельской области 
 Федотовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области
 Федотовская — деревня в Няндомском районе Архангельской области
 Федотовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Федотовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.